Вызов-ответ (; вызов-отклик) — способ аутентификации, при котором секрет (в данном случае пароль) не передаётся по каналу связи.

Простейший способ такой аутентификации (при хранении паролей в открытом виде):
 Клиент, желающий пройти аутентификацию, дает запрос на начало сеанса связи, в ответ на это вызываемая сторона (сервер) посылает произвольную, но всякий раз разную информацию (например, текущие дату и время) клиенту.
 Клиент дописывает к полученному запросу пароль и от этой строки вычисляет какой-либо хеш (например, MD5) и отправляет его серверу.
 Сервер проделывает с посланным значением аналогичные действия и сравнивает результат. 
Если значения хешей совпадают, то аутентификация считается успешной.

Примечания

Ссылки 
 challenge/response / PCMag encyclopedia
 H. C. Grossman, Challenge — Response / Clemson, Computer Science 420/620 (cpsc420), 2012

Аутентификация